Кубок Андорры или Кубок Конституции () — футбольный турнир, в котором разыгрывается национальный кубок Андорры. Проводится Футбольной федерацией Андорры. Свою историю начинает с 1990 года, с УЕФА связан с 1996 года.

Действующий победитель турнира — «Унио Эспортива Санта-Колома».

Финалы

Достижения по клубам 

Примечание: в 1991 и 1994 годах проходили неофициальные розыгрыши кубка.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Андорры
 Кубок Андорры на сайте RSSSF
 Кубок Андорры на сайте foot.dk

Андорра